Marseilles kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Marseilles (Illinois)
Marseilles (Ohio)